Азата́н () — село в Армении, в Ширакской области. Население — 5787 человек.

География 
Община села Азатан Ширакской области, находится на северо-западе страны.

Население

Экономика 
Население занимается скотоводством и земледелием.

Ссылки